Le nom Wang Feng eut faire référence à :
 Wang Feng (), un chanteur chinois de Mandopop-rock ; 
 Wang Feng (), un plongeur chinois.